Termenul „Sant'Angelo” se poate referi la:

Denumiri geografice
Sant’Angelo d’Alife, comună din Provincia Caserta, Campania
Sant’Angelo di Brolo, comună din Provincia Messina. Sicilia
Sant’Angelo all’Esca,  comună din Provincia Avellino, Campania
Sant’Angelo a Fasanella, comună din Provincia Salerno, Campania
Sant’Angelo le Fratte,  comună din Provincia Potenza, Basilicata
Sant’Angelo Limosano, comună din Provincia Isernia, Campobasso
Sant’Angelo in Lizzola, comună din Provincia Pesaro e Urbino, Marche
Sant'Angelo Lodigiano oraș din Provincia  Lodi, Lombardia
Sant’Angelo dei Lombardi, comună din Provincia Avellino, Campania
Sant’Angelo Muxaro, comună din Provincia Agrigent Sicilia
 Sant’Angelo del Pesco, comună din Provincia Isernia, Molise
Sant’Angelo di Piove di Sacco, comună din Provincia Padua, Veneto
Sant’Angelo Romano,  comună din Provincia Roma, Lazio
Castel Sant’Angelo (Latium), comună din Provincia Rieti, Lazio
Città Sant’Angelo, comună din Provincia  Pescara, Abruzzo
Monte Sant’Angelo, comună din Provincia Foggia, Apulia
Villa Sant’Angelo, comună din Provincia  L'Aquila, Abruzzo
Alte denumiri
Castelul Sant'Angelo (în traducere „Castelul Ingerilor”) din Roma
Ponte Sant’Angelo, (în traducere „Punteal Ingerilor”) din Roma